Pierre Boulanger (komiek) (1928-1978), Zwitsers acteur en komiek
 Pierre-Jules Boulanger (1885-1950), Frans ingenieur